Котёл из Гундеструпа — богато декорированный серебряный сосуд, датируемый около I в. до н. э., относящийся к поздней латенской культуре. По своим размерам не имеет аналогов среди серебряных предметов, сохранившихся от Европы железного века.

Обнаружен в 1891 году в разобранном на пластины виде в торфяном болоте около посёлка Гундеструп в округе Орс провинции Химмерланд в Дании (). Передан на хранение в Национальный музей Дании.

Диаметр котла составляет 69 см, высота 42 см. Изображения на котле предположительно имеют характер связного повествования и, очевидно, иллюстрируют какой-то кельтский миф (возможно, о Кернунне). Метод изготовления не характерен для кельтской Европы, но имеет параллели в искусстве Фракии.

Заслуживают внимания изображения рогатых шлемов на пластинах котла. Такие элементы декора в виде рогов были характерными для шлемов кельтской культуры тех времён и среди специалистов именуются антеннами.

Примечания

Литература 
 Kaul, F., and J. Martens, Southeast European Influences in the Early Iron Age of Southern Scandinavia. Gundestrup and the Cimbri, Acta Archaeologica, vol. 66 1995, pp. 111—161.
 Klindt-Jensen, O., The Gundestrup Bowl — a reassessment, Antiquity, vol. 33, pp. 161-9.
 Olmsted, G.S., The Gundestrup version of Táin Bó Cuailnge, Antiquity, vol. 50, pp. 95-103.
 Cunliffe, Barry (ed.), The Oxford Illustrated Prehistory of Europe, NY: Oxford University Press, 1994, 400—402.
 Green, Miranda J., Dictionary of Celtic Myth and Legend. (NY: Thames and Hudson, 1992, 108—100.

Ссылки 

 Celtic Art & Cultures  : detailed description of the cauldron
 Gundestrup Cauldron : origins of the cauldron and its place within Celtic culture

Археология в Дании
Кельтская культура
Европа железного века
Изделия из серебра
Исторические драгоценности